Тунчбояджя́н  () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Тунчбояджян, Арто (род. 1957) — армянский авангардный музыкант, мультиинструменталист, композитор.
 Тунчбояджян, Онно (более известен как Онно Tунч; 1948—1996) — турецкий композитор, автор песен и аранжировщик армянского происхождения.